Bayati est un patronyme porté notamment par :

 Mahmoud Bayati (1928-2022), footballeur international puis entraîneur iranien ;
 Nazanin Bayati (1990-), actrice iranienne.